Pseudapries är ett släkte av skalbaggar. Pseudapries ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Pseudapries